Ashton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ashton Township (Illinois)
 Ashton Township (Iowa)